Шахбази — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шахбази, Таги Аббас оглы (1892—1938) — азербайджанский писатель начала XX века.
 Шахбази, Ширана (род. 1974) — иранский фотограф.
 См. также 
 Шахбаз